Василий Кириллович Квитка (1927—2015) — бригадир совхоза «Славяносербский» Коммунарского района Луганской области, Герой Социалистического Труда (30.04.1966).

Родился 20 августа 1927 года в с. Шелиховка Евсугского района Ворошиловградской области.

В 1930 году с родителями переехал в Славяносербский район. Окончил Пришибскую семилетку (1943) и ФЗУ г. Ворошиловск (Алчевск).

С 1945 по 1948 год работал на металлургическом заводе.

С 1948 г. колхозник колхоза «Червоный Лиман». После его реорганизации в совхоз «Славяносербский» — бригадир овощеводческой бригады.

В 1966 году за высокие показатели в труде присвоено звание Героя Социалистического Труда, а в 1968 году награждён орденом Трудового Красного Знамени.

С 1988 года — на пенсии, жил в Славяносербске.

За большие заслуги в социально-экономическом развитии района решением Славяносебского районного совета от 24.09.1988 года присвоено звание «Почетный гражданин Славяносербского района».

Источники 
 https://slavlnr.su/pochetnyy-zhiteli-rayona.html